Жохово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Липовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Липовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 14 км, до центра муниципального образования Вогнемы по прямой — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Кнутово, Великий Двор, Кузьминка.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района